Une S-adénosylhomocystéine hydrolase est une hydrolase qui peut être :

 l'adénosylhomocystéinase () ;
 l'adénosylhomocystéine nucléosidase ().

1
9